Die Nemzeti Bajnokság 1956 war die 54. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie wurde aufgrund des ungarischen Volksaufstandes wenige Spiele vor Saisonende abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten vier Mannschaften bereits alle Spiele ausgetragen. Die übrigen Teams konnten sich nicht darauf einigen, wann die verbleibenden acht Spiele nachgeholt werden.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1956
Fußballsaison 1956